Goldenes Ross oder Golden Ross steht für:

 Golden-Ross-Kaserne, Mainz
 Neue Golden-Ross-Kaserne, Mainz
 Gasthaus zum Goldenen Ross, Kempten (Allgäu)
 Goldenes Rössl, Kunstschatz in Altötting
 Das goldene Ross. Ein Sonnwendmärchen in fünf Aufzügen von Rainis 

Siehe auch:
 Der Reiter auf dem goldenen Pferd, sowjetischer Film von Wassili Schurawljow (1980)
 Golden Horse
 Goldener Reiter